Sertürner ist der Familienname folgender Personen:
 Friedrich Sertürner (1783–1841), deutscher Apotheker und Entdecker des Morphins
 Josephus Simon Sertürner (1729–1798; Vater von Friedrich S.), Landmesser, Ingenieur und Architekt im Fürstbistum Paderborn